PPR est un sigle pour :
 PPR pour Pinault-Printemps-Redoute, groupe français de distribution et de luxe rebaptisé Kering en 2013 ;
 Pseudo polyarthrite rhizomélique ;
 plan de prévention des risques ;
 Peste des petits ruminants ;
 Parti populaire réunionnais, créé par André Thien Ah Koon en 2006 ;
 Parti progressiste réformateur, ancien parti politique du Brésil ;
 Programmes de protection régionaux (programmes européens) ;
 Produit Process Ressources ;
 Post Prandium Records, label indépendant ;
 Prior Permission Required (autorisation préalable requise), sigle utilisé dans l'aviation lorsqu'une autorisation préalable est nécessaire avant d'atterrir sur un aérodrome (généralement militaire ou privé) ;
 PPR pour pentatricopeptide repeat, motif de 35 acides aminés présent chez certaines protéines.
 Pas pour rire
 Projet Personnalisé du Résident en Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)